Мисс Вселенная 1960 () — 9-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 9 июля 1960 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 43 претендентки. Победительницей стала представительница США, 18-летняя Линда Бемент.

Результаты

Специальные награды 

^ Поскольку конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс США» проводились совместно, кандидатки обоих состязаний имели право претендовать на специальные награды.

Судьи 

 Максвелл Арно
 Клод Берр
 Ирвин Хансен

 Рассел Паттерсон
 Вук Вучинич
 Миёко Янагида

Участницы

Дополнительно

Дебютировали

Вернулись 
  ЮАС и  последний раз участвовали в 1953 году.
  и  последний раз участвовали в 1954 году.
  и  последний раз участвовали в 1955 году.
  последний раз участвовал в 1957 году.
 , ,  и  последний раз участвовали в 1958 году.

Отказались 
  — Клодинет Фуршар (Claudinette Fourchard)
  — Сейл Ассоуэн (Sale Assouen)
  — Лорена Веласкес (Lorena Velazquez)
  — Мажена Малиновска (Marzena Malinowska)
  — Мария Флор (Maria Flohr)

 Мисс  (Антье Моллер) было всего 16 лет, и она была заменена на Лиззи Эллинор Хесс.

См. также 
 Мисс мира 1960
 Мисс интернешнл 1960
 Мисс США 1960

Примечания

Ссылки 
 

1960
События 9 июля
Июль 1960 года
1960 год во Флориде
Майами-Бич